Крисостомос има више значења:

 Крисостомос (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Крисостомос (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику